Solberg är ett efternamn som förekommer i flertalet nordiska länder, men som är vanligast i Norge. Det kan stavas på olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i maj 2015 ger följande antal personer bostatta i Norden med stavningsvarianterna
 Solberg: Sverige 717, Danmark 325, Norge 9721, Finland 10
 Sohlberg: Sverige 727, Norge 56, Finland 259
 Soelberg: Sverige 24, Norge 90

Personer med efternamnet Solberg eller med varianter av detta namn
 Erna Solberg (född 1961), norsk politiker, statsminister, representerar Høyre
 Glenn Solberg (född 1972), norsk handbollstränare och tidigare handbollsspelare
 Harald Sohlberg (1869–1935), norsk konstnär
 Henning Solberg (född 1973), norsk rallyförare
 Jan Soelberg (död 1991), dansk teknisk författare
 Jonas Solberg (1721–1784), svensk orgelbyggare
 Lars Solberg (1858–1921), norsk arkitekt
 Lars Solberg (orgelbyggare) (1697–1767), svensk orgelbyggare
 Magnar Solberg (född 1937), norsk skidskytt
 Maria Sohlberg (1886–1973), svensk spelman, fiolspelare och tonsättare
 Ole M. Solberg (1879–1946), norsk etnograf
 Oliver Solberg
 Petter Solberg (född 1974), norsk rallyförare
 Rikke Solberg
 Samuel Sohlberg (1708–1785), svensk direktör och målare
 Sanna Solberg-Isaksen
 Seth Sohlberg (1856–1918), finländsk industriman och mecenat
 Silje Solberg
 Thor Solberg (1893–1967), norsk flygpionjär
 Tobias Solberg (född 1981), svensk fotbollsspelare
 Trond Einar Solberg Indsetviken (född 1956), norsk konstnär
 Yvonne Sohlberg (född 1946), svensk målare och tecknare

Källor

Norska efternamn
Svenska efternamn
Danska efternamn
Efternamn i Finland